Cseh Katalin, atléta, középtávfutó, Vasas (1944–)
Cseh Katalin, atléta, középtávfutó, Szegedi VSE (1964–)
Cseh Katalin, orvos, politikus (1988–)
Cseh Katalin, labdarúgó (1989–)